Остров Седрос ( — «кедровый остров») — мексиканский остров у тихоокеанского побережья штата Нижняя Калифорния. Площадь острова — . Тем самым, он является четвёртым по величине островом Мексики (вслед за островами Тибурон, Анхель-де-ла-Гуарда и Косумель). Остров является частью муниципалитета Энсенада штата Нижняя Калифорния.



География 

Окружным центром острова является одноимённый город Седрос (Cedros или Pueblo Cedros), расположенный в южной части восточного побережья острова. На острове есть также ряд других, более мелких населённых пунктов: Puerto Morro Redondo (или El Morro), Jerusalem, Lomas Blancas, San Agustín, La Colorada, Wayle и Punta Norte.

Остров Седрос находится примерно в  западнее южной оконечности штата Нижняя Калифорния, южнее которого начинается штат Южная Нижняя Калифорния (граница между штатами пересекает мексиканский полуостров Калифорния по 28-му градусу северной широты). Расстояние от острова Седрос до ближайшей точки штата Южная Нижняя Калифорния к юго-востоку от него — Punta Eugenia — . Длина острова — около , наибольшая ширина — около .

Наивысшей точкой острова является гора Седрос (Monte Cedros) высотой  над уровнем моря.

История 
Остров Седрос был назван ранними испанскими мореплавателями, которые ошибочно приняли за кедры местные сосновые деревья.

Известно, что в 1539 году на остров высаживалась экспедиция испанского мореплавателя Франциско де Ульоа.

Транспорт 
В  южнее города Седрос находится небольшой  (, IATA: CDI, ICAO: MMCD), откуда выполняются регулярные рейсы в Энсенаду (Ensenada), Герреро-Негро (Guerrero Negro) и Эрмосильо (Hermosillo).

Флора и фауна 
На острове Седрос встречаются некоторые эндемичные или почти эндемичные виды и подвиды растений и животных — в частности,  (Odocoileus hemionus cerrosensis) и другие.

См. также 
 Нижняя Калифорния
 Полуостров Калифорния

Примечания

Ссылки 
 
 

Острова Нижней Калифорнии
Острова Тихого океана